Lank bezeichnet

 einen Ortsteil der Stadt Lübtheen im Landkreis Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern
 den Ortsteil Lank-Latum der Stadt Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen
 mit deutschem Namen (Lank, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen) den heute in Russland liegenden Ort Iljitschowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad
 einen Berg im Bregenzerwald 1.370 m siehe Lank (Berg)